Bernard Zinck (1965-), violoniste et pédagogue français installé aux États-Unis depuis 1995 ;
 Marie Zinck (1789-1823), actrice et chanteuse d'opéra danoise.